КРЛ — многозначная аббревиатура. Может обозначать:

 Калужско-Рижская линия Московского метрополитена
 Крейсер лёгкий
 Командная радиолиния — совокупность аппаратных и программных средств для передачи по радио командно-программной информации между центром управления и управляемым объектом в целях радиоуправления.

См. также 
  — футбольный клуб, Пакистан

Примечания